Комсомольская — угледобывающее предприятие (шахта) государственного предприятия «Антрацит». Крупнейшая шахта Донбассa. С 2014 года находится под юрисдикцией ЛНР, властями которой была национализирована. Антрацит, который добывают на шахте, относится к энергетическому углю, под который строились все электростанции Советской Украины.

История 
Эксплуатируется с 1980 г. Наибольшая глубина разработок — около 1 км.

В 2008 и 2012 годах на шахте происходили крупные пожары.

Количество работников на 2011 год — до 4 тыс.

В 2012 году добыто более 1,5 млн тонн.

В начале 1990—х приватизирована.

В марте 2013 года возбуждено дело о банкротстве ГП Антрацит.

В 2014 года перешла под юрисдикцию ЛНР, властями которой была национализирована.

5 июня 2020 года на шахте началась забастовка, из-за долгов по зарплате.

Работники шахты:
 Водопьянов, Олег Александрович — Директор шахты.
 Воликов, Владимир Николаевич — Герой Украины, бригадир проходчиков шахты.

Адрес 
94637, Украина, Луганская область, г. Антрацит, посёлок Дубовский-1.

Примечания

Литература 
 Гірничий енциклопедичний словник, т. 3. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. — 752 с. ISBN 966-7804-78-X

Ссылки 
 ГП Антрацит (Министерство угольной промышленности Украины)
 ГОАО Шахта Комсомольская (ГП Антрацит)

 «Комсомольская» — сегодня и завтра. // Партия регионов, 21.11.2011
 Шахта «Комсомольская» (Антрацит) // MiningWiki — шахтёрская энциклопедия

Угольные шахты Луганской области
Предприятия Антрацита